Новико́в або Новіко́в () — російське, українське, а також часом єврейське прізвище, утворене від прізвиська «Новик» — від стародавнього слова «новик», що означало нащадка шляхетного, боярського, або козацького роду, зарахованого до війська або ополчення. Поняття широко використовувалося в 16, 17 і 18 ст. Можлива етимологія — від слова «новий». Жіноча форма — Новикова.

Носії

А 
 Новиков Авраам Ізраїлович (1921—2001) — радянський російський філософ, історик філософії.
 Новиков Анатолій
 Новиков Анатолій Григорович
 Новиков Анатолій Григорович (1896—1984) — радянський російський композитор.
 Новиков Анатолій Григорович — російський режисер.
 Новіков Анатолій Євгенович — радянський український легкоатлет і тренер.
 Новиков Анатолій Іванович
 Новиков Анатолій Іванович (1930—2018) — радянський російський зварник, почесний громадянин міста Біробіджан.
 Новиков Анатолій Іванович (1938—2003) — російський лінгвіст.
 Новиков Анатолій Іванович (нар. 1943) — російський письменник.
 Новиков Анатолій Іванович (нар. 1945) — російський футболіст.
 Новиков Анатолій Олександрович — український літературознавець.
 Новиков Анатолій Семенович (нар. 1926) — радянський скульптор.
 Новиков Анатолій Терентійович — радянський дзюдоїст.
 Новиков Андрій
 Новіков Андрій (нар. 1986) — молдовський футболіст.
 Новіков Андрій Васильович — український футболіст.
 Новиков Андрій Володимирович
 Новиков Андрій Володимирович (1902—1985) — радянський воєначальник.
 Новиков Андрій Володимирович (нар. 1966) — російський журналіст і правозахисник.
 Новиков Андрій В'ячеславович
 Новиков Андрій В'ячеславович (1974—2014) — російський поет.
 Новиков Андрій В'ячеславович (нар. 1976) — російський протоієрей.
 Новиков Андрій Георгійович (нар. 1996) — російський спортсмен, гравець у пляжний футбол.
 Новиков Андрій Йосипович — радянський український партійний діяч.
 Новиков Андрій Лаврентійович (1926—2017) — радянський будівельник, Герой Соціалістичної Праці.
 Новиков Андрій Микитович (1888—1941) — письменник Російської імперії та СРСР.
 Новиков Андрій Миколайович (нар. 1963) — радянський і український легкоатлет.
 Новиков Андрій Олександрович (1968—2010) — радянський і російський футболіст.
 Новиков Андрій Петрович (нар. 1956) — російський правоохоронець, генерал-полковник.
 Новиков Андрій Порфирійович (1909—1979) — радянський російський композитор.
 Новиков Андрій Радіславович (нар. 1985) — російський художник.
 Новіков Андрій Юрійович — російський актор.

Б 
 Новиков Борис
 Новіков Борис Володимирович — український філософ.
 Новиков Борис Григорович — радянський український біолог.
 Новиков Борис Кузьмович — радянський актор.

В 
 Новиков Василь Миронович — радянський український живописець.
 Новиков Володимир
 Новиков Володимир Іванович — радянський український архітектор.
 Новиков Володимир Миколайович — радянський партійний діяч.
 Новиков Володимир Михайлович — якутський письменник, перекладач.
 Новиков Володимир Сергійович (1921—?) — український хоровий диригент.

Г 
 Новиков Гнат Трохимович — радянський партійний діяч.

Д 
 Новиков Дмитро Олександрович — російський науковець, фахівець в області теорії управління системами міждисциплінарної природи.

Є 
 Новіков Євген Євгенович — український інженер-будівельник, заступник голови виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів.

І 
 Новиков Ігор
 Новиков Ігор Дмитрович — радянський російський астроном, астрофізик-теоретик і космолог.
 Новіков Ігор Олександрович — американський та український шахіст, гросмейстер.
 Новіков Ігор Володимирович — український бізнесмен в ІТ-галузі
 Новиков Ілля
 Новиков Ілля — брянський купець першої гільдії, 14-й міський голова Одеси. Батько купця і промисловця Якова Новикова, дід підприємця Олександра Новикова.
 Новіков Ілля Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новіков Ілля Сергійович — російський юрист, адвокат, гравець «Що? Де? Коли?».

Л 
 Новиков Лев Володимирович — радянський український архітектор.

М 
 Новиков Микола
 Новиков Микола Васильович — український учений у галузі матеріалознавства і міцності матеріалів.
 Новиков Микола Іванович —  російський просвітитель, письменник, видавець.
 Новиков Микола Миколайович — український учений у галузі матеріалознавства.
 Новіков Микола Михайлович —  український інженер, економіст, почесний консул Великого Герцогства Люксембург в Україні.
 Новиков Михайло
 Новиков Михайло Леонтійович — радянський вчений, винахідник і конструктор.
 Новиков Михайло Миколайович
 Новиков Михайло Миколайович — радянський український кінорежисер.
 Новиков Михайло Миколайович — надвірний радник Російської імперії, масон, декабрист.
 Новіков Михайло Миколайович — український політик, адвокат.
 Новиков Михайло Петрович — радянський російський релігієзнавець, фахівець з історії і теорії атеїзму і релігії.

О 
 Новиков Олег
 Новіков Олег Володимирович — український політик.
 Новиков Олександр
 Новиков Олександр Васильович — російський шансоньє та бард.
 Новиков Олександр Михайлович
 Новіков Олександр Михайлович — український футболіст.
 Новіков Олександр Михайлович — начальник клініки Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби, заслужений лікар України
 Новиков Олександр Олександрович
 Новиков Олександр Олександрович — радянський воєначальник, командувач військово-повітряних сил РСЧА (1942—1946).
 Новиков Олександр Олександрович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Новіков Олексій Євгенович — український спортсмен та силач.
 Новиков Олександр Якович — підприємець Російської імперії. Батько соціолога та економіста Якова Новикова. Онук брянського купця  Іллі Новикова.

П 
 Новіков Петро Миколайович — український футболіст.

C 
 Новиков Семен
 Новиков Семен Михайлович — радянський партійний діяч.
 Новіков Семен Сергійович — український борець греко-римського стилю.
 Новиков Сергій
 Новиков Сергій Валентинович — білоруський біатлоніст.
 Новіков Сергій Михайлович — український донор, заслужений донор України.
 Новиков Сергій Петрович
 Новіков Сергій Петрович — український графік, живописець, скульптор, поет-бард.
 Новіков Сергій Петрович — український дзюдоїст та самбіст.
 Новіков Сергій Петрович — радянський російський математик.

Т 
 Новиков Тимур Петрович — радянський російський художник, публіцист, педагог.

Ф 
 Новіков Федір Микитович — завідувач відділу Українського науково-практичного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Ю 
 Новиков Юрій
 Новиков Юрій Георгійович — український графік.
 Новиков Юрій Уарович — радянський український редактор, кінознавець.

Я 
 Новиков Яків
 Новиков Яків Ілліч — купець і промисловець Російської імперії, 18-й міський голова Одеси, засновник канатної фабрики в Одесі. Син купця Іллі Новикова.
 Новиков Яків Олександрович — соціолог, економіст та підприємець Російської імперії.

Новиков-Прибой 
 Новиков-Прибой Олексій Силович — російський письменник.

Новикова (Новікова) 
 Новікова Клара Борисівна — радянська російська артистка естради, гумористка.
 Новикова Марія Олексіївна — українська літературознавець, письменниця і перекладачка. Літературне ім'я — Марина Новикова.
 Новікова Тетяна Опанасівна — суддя Верховного Суду України.
 Льовочкіна (Новікова) Юлія Володимирівна — український політик.

Новиків 
 Новиків Олександр Михайлович — старшина Дієвої Армії УНР.

Примітки 

Російські прізвища